«Торо́нто» (, «Торонто эф-си») — канадский профессиональный футбольный клуб из города Торонто, провинции Онтарио. Клуб был основан в 2006 году. В 2007 году вступил в MLS, став первым канадским клубом лиги. На протяжении четырёх сезонов был единственным канадским клубом, выступающим в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады.

История клуба 
Владельцем клуба является компания Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), под управлением которой также находятся профессиональные клубы по хоккею с шайбой «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ) и «Торонто Марлис» (АХЛ), а также баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» (НБА). Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Бимо Филд» (BMO Field), расположенном на территории выставочного центра Exhibition Place на берегу озера Онтарио.

Титульным спонсором клуба является Bank of Montreal (BMO), название которого размещено на клубных футболках, печатной продукции и атрибутике, а также в названии домашней арены. Основным цветом домашней формы команды является красный, благодаря чему за клубом закрепилось прозвище «Красные» ().

Решение о создании в Торонто профессиональной команды для участия в турнирах MLS было принято в 2005 году. Будущее название такого клуба было объявлено 11 мая 2006 года представителями владельца, компании Maple Leaf Sports & Entertainment. Сочетание букв «FC» в названии клуба является общепринятой аббревиатурой слов «футбольный клуб» (), однако в официальных документах и прессе клуб фигурирует только под сокращённым названием Toronto FC («Торонто эф-си»).

Перед тем, как принять решение о наименовании, владельцами было предложено общественности высказать своё отношения к возможным вариантам названия, был проведён опрос, включавший следующие варианты: «Торонто Нортмен» («северяне»), «Интер Торонто», «Торонто Редс» и «ФК Торонто» (Toronto FC). Владельцы в итоге решили выбрать последний вариант по двум причинам; во-первых, около 40 % принявших участие в опросе поддержали именно этот вариант, а во-вторых, в MLSE рассчитывали, что простое, естественное для футбольных клубов название поможет команде со временем приобрести более органичное прозвище, чем если бы таковое было навязано болельщикам при его создании. Со временем в прессе клуб стали называть TFC («ти-эф-си») и Reds («красные»). Официальными цветами формы клуба являются красный (цвет футболок, трусов и гетр) с белыми декоративными вставками.

«Торонто» стал первым канадским клубом в MLS. Успехи «Торонто» по привлечению болельщиков сподвигли руководство лиги продолжить её расширение за счёт клубов из Канады. В 2011 в MLS начал выступать «Ванкувер Уайткэпс», а в 2012 году в лигу вступил «Монреаль Импакт».

Текущий состав

Главные тренеры 
  Мо Джонстон (25 августа 2006 — 1 февраля 2008)
  Джон Карвер (1 февраля 2008 — 25 апреля 2009)
  Крис Камминз (29 апреля 2009 — 27 октября 2009, )
  Преки (19 ноября 2009 — 14 сентября 2010)
  Ник Дасович (14 сентября 2010 — 6 января 2011, )
  Арон Винтер (6 января 2011 — 7 июня 2012)
  Пол Маринер (7 июня 2012 — 7 января 2013)
  Райан Нелсен (7 января 2013 — 31 августа 2014)
  Грег Ванни (31 августа 2014 — 1 декабря 2020)
  Крис Армас (13 января 2021 — 4 июля 2021)
  Хавьер Перес (4 июля 2021 — 9 августа 2021, ; 9 августа 2021 — 23 ноября 2021)
  Боб Брэдли (24 ноября 2021 — )

Стадион 

«Бимо Филд» является домашним стадионом «Торонто» с 2007 года, первого сезона клуба в MLS.

В 2006 году, Bank of Montreal (BMO) подписал спонсорское соглашение на десять лет на право переименовать стадион в «BMO Field». «BMO» — биржевой тикер банка, произносящийся «Бимо», отчего и истекает произношение названия стадиона. Стадион принадлежит городским властям Торонто, а управление им осуществляет компания MLSE, собственник футбольного клуба «Торонто».

На «Бимо Филд» также проводятся все домашние международные матчи сборной Канады по футболу.

На стадионе проходили матчи чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2007 и чемпионата мира 2014 среди девушек до 20 лет. «Бимо Филд» также принимал финальный матч Кубка MLS 2010 года. В 2015 году на стадионе проходили групповые матчи Золотого кубка КОНКАКАФ 2015.

В 2015 году стадион был реконструирован к Панамериканским играм 2015, его вместимость была увеличена с 21 859 до 30 991.

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (1): 2017
 Обладатель Supporters’ Shield (1): 2017
 Победитель Первенства Канады (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020
 Финалист Лиги чемпионов КОНКАКАФ (1): 2018

Приз лучшему игроку 

Награда вручается по завершении каждого сезона игроку команды, продемонстрировавшему самую запоминающуюся игру. Присуждается по решению футболистов и административного персонала команды путём голосования.

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы Канады
Спортивные клубы Торонто